Acria (geslacht), een geslacht van vlinders
 ACRIA, een Amerikaanse organisatie
 Acria (Congolese organisatie), een Congolese organisatie